Ammonoosuc River bezeichnet folgende Flüsse:

* Ammonoosuc River, ein Fluss im US-Bundesstaat New Hampshire
 North Branch Upper Ammonoosuc River, ein Fluss im US-Bundesstaat New Hampshire
 Upper Ammonoosuc River, ein Fluss im US-Bundesstaat New Hampshire
 West Branch Upper Ammonoosuc River, ein Fluss im US-Bundesstaat New Hampshire
 Wild Ammonoosuc River, ein Fluss im US-Bundesstaat New Hampshire